Le terme Route 143 peut désigner plusieurs routes :

 Route 143 au Québec, Canada
 Route régionale 143 en Finlande
  dans plusieurs pays.